Премия «Независимый дух» за лучший монтаж — американская кинематографическая награда, присуждаемая c 2014 года некоммерческой организацией Film Independent за лучший монтаж независимого кинофильма.

За всё время существования премии её получили 10 монтажёров. Джои Макмиллон — последний на данный момент обладатель премии, получивший её за работу над фильмом «Зола». Макмиллон и Нэт Сандерс завоевали наибольшее число наград в данной категории; они являются двукратными обладателем премии. Рональд Бронштейн и Бенни Сафди трижды номинировались на премию; это рекордное количество номинаций в данной категории.

Лауреаты и номинанты 

В расположенных ниже таблицах находятся имена лауреатов и номинантов на премию «Независимый дух» в категории «Лучший монтаж».

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии 

Независимый дух
Независимый дух